Bandymasarna var den svenska bandyklubben Falu BS officiella supporterklubb.

Se även
 Bandy
 Lugnets isstadion
 Falun

Externa länkar
 Falu BS Support webbplats

Bandy i Sverige
Supporterklubbar i Sverige